Роже Порталис (; 22 января 1841, Париж — 29 сентября 1912, Тьель, кантон Невшатель) — французский гравер и искусствовед.

Учился живописи у Ипполита Фландрена и гравюре у Максима Лаланна, однако посвятил себя преимущественно истории искусства. Дебютировал очерком «Художники-иллюстраторы в XVIII веке» (; 1877). Опубликовал многотомный обзорный труд «Гравёры XVIII века» (; 1880—1882), первый научный очерк жизни и творчества Фрагонара (; 1888) и ряд других работ. Был также известным библиофилом, членом Общества друзей книги.

Примечания

Ссылки 
 Труды Роже Порталиса в открытом доступе 
 Биография на сайте Национального института истории искусств (Франция) 

Искусствоведы Франции
Родившиеся в Париже
Персоналии по алфавиту
Умершие в кантоне Невшатель